Лас Гарзас има више значења:

 Лас Гарзас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Гарзас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Гарзас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарзас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарзас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарзас (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарзас (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарзас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарзас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гарзас (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гарзас (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гарзас (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гарзас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гарзас (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гарзас (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гарзас (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гарзас (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гарзас (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гарзас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гарзас (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гарзас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гарзас, Привада дел Боске (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гарзас (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гарзас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Гарзас (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Гарзас (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Гарзас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гарзас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гарзас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гарзас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарзас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарзас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гарзас (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику